Ringgenburg, auch Rinkenburg, ist der Name mehrerer Burganlagen im Landkreis Ravensburg:
 Ringgenburg (Esenhausen) bei Esenhausen
 Ringgenburg (Schmalegg) bei Schmalegg

Siehe auch:
 Rinkenburg (Berg), der Höhenzug, auf dem die Burganlage bei Esenhausen liegt